Women First – cortometraggio del 1922 diretto da Fred Hackert
Women First – film del 1924 diretto da B. Reeves Eason (come Reeves Eason)